Ново време може да се отнася за:
 Ново време – исторически период
 Ново време (списание) – българско списание
 Политически партии
 Ново време (Венецуела)
 Ново време (Латвия)

Вижте също 
 Новото време (пояснение)